Das Weekend of Horrors (kurz: WOH) ist eine Convention für Fans des Horrors, die zumeist einmal jährlich im Ruhrgebiet (Münster 2005, Bottrop 2006–2012, Oberhausen ab 2013) abgehalten wird. Sie findet an einem Wochenende mit diversen Stars des Horrorgenres statt, die dort gegen Entgelt Autogramme geben oder auf kleinen Podiumsdiskussionen auftreten. Wegen Streitigkeiten mit dem Betreiber der Veranstaltungslokalität fiel die Convention 2016 aus.

Programm 
Zu den Programmpunkten zählen unter anderem Autogrammstunden (in der Regel kostenpflichtig), Filmvorführungen, Photoshoots mit den Stars (in der Regel kostenpflichtig), Vorträge, Konzerte, Trailershows kommender Horrorfilme, Frage- & Antwortstunden, Verlosungen, SFX-Workshops, Fanfilme, Lesungen, Ausstellungen von zum Teil originalen Filmrequisiten, Kostümwettbewerb, Horrorshows, Präsentationen neuer Horrorfilme und von Computerspielen, Tätowierer und Ähnliches zum Thema.
Des Weiteren bieten diverse Händler DVDs und Film-Memorabilien an (z. B. Filmplakate, Masken, Pressematerial, Actionfiguren, Starfotos, Magazine etc.).

Stargäste 
Die nachfolgende Liste zeigt eine Auswahl von Darstellern, die auf diese Veranstaltung eingeladen wurden und dort zumeist für (kostenpflichtige) Autogramme zur Verfügung standen:

Einzelnachweise

Weblinks 
 Website der WOH

Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen
Convention
Kultur (Oberhausen)